Ein Quint (auch Tenor drum, Quad oder Multi Toms genannt) ist ein Schlaginstrument, das höher als eine Bass-Drum aufgeschlagen ist und aus mehreren verschieden hoch gestimmten Trommeln (Toms) besteht.

Ein Tenor ist ein mittelhoch gestimmtes Schlaginstrument, das die gleiche Fellgröße wie eine Snare hat. Die Trommel wurde unter verschiedenen Namen von Komponisten seit der Mitte des 19. Jahrhunderts verwendet. Es wurde besonders im 20. Jahrhundert von den Komponisten Benjamin Britten und William Walton in Szene gesetzt.

Verwendung 

Tenor Drums werden als Marching Percussion Instrument verwendet, die allgemein in Gruppen von mehreren Personen gespielt werden. Die Größe ermöglicht es, dass 4 – 6 Toms von einer Person getragen werden können, um somit gleichzeitig mehrere Läufe oder Melodien zu spielen. In der Regel gibt es vier große Trommeln, die normalerweise entweder 8, 10, 12 und 13 Zoll im Durchmesser sind oder einen Durchmesser von 10, 12, 13 und 14 Zoll haben. Zusätzlich können noch ein oder zwei weitere kleine Trommeln verwendet werden, sie messen meist 6 oder 8 Zoll und werden hauptsächlich für Akzente verwendet. Die kleinen in der Mitte angebrachten Toms (auch Spock genannt) werden in der Regel so hoch angezogen wie es geht, um maximale Wirkung zu erzielen.

Der Zweck der Tenöre in einer Blaskapelle, Marching Band, Pipeband oder einem Drum Corps ist es, mehr Farbe in die Musik zu bringen. Bewegung rund um die Trommeln machen Tenöre zu einem melodischen Percussion-Instrument, da jede Trommel eine andere Tonhöhe hat, somit ist es auch sehr gut für Solos geeignet.

Tenöre haben den tiefsten Tom außen links und den zweittiefsten Tom außen rechts was spielerisch und physisch große Vorteile hat, da ein Gleichgewicht besteht. Außerdem ist der 12 Zoll Tom in der Mitte links und der 10 Zoll in der Mitte rechts. Die vier großen Toms sind in einem leichten Bogen angebracht, der mit der Öffnung in Richtung Körper zeigt. Die Spocks werden in der Mitte platziert, sie sind in dem Freiraum, der durch die Bogenform entstanden ist, in Körpernähe angebracht.

Techniken 

Verschiedene Spieltechniken wie Sweeps oder Kreuzungen mit der Hand, erlauben eine große Vielfalt von rhythmischen und melodischen Figuren, die auf Tenoren möglich sind. Die Felle, die meist mit Schlägel oder Drumsticks bespielt werden, werden nahe dem Rand des Kopfes gespielt. Dies ermöglicht die optimale Resonanz und den Grundton der Trommel. Es ermöglicht auch weniger Bewegungen mit dem Oberarm von einer Seite zur anderen.

Wenn gleichzeitig mit der Stickspitze das Fell und mit dem Stockschaft der Spannring angeschlagen wird, nennt man dieses einen Rim shot. Dieser meist laute Ton hört sich metallisch an. Ein Rim shot wird meist auf den Spocks als Akzent verwendet, kann allerdings auch auf den anderen Toms verwendet werden.

Schlagzeug